Montgomery House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Montgomery House (Delaware), ID-Nr. 88001160
 Montgomery House (Green County, Kentucky), ID-Nr. 84001521
 Montgomery House (Shelby County, Kentucky), ID-Nr. 88002948
 Montgomery House (Mississippi), ID-Nr. 84002260
 Montgomery House (Pennsylvania), ID-Nr. 74001809
 Montgomery House (Vermont), ID-Nr. 92000997

Siehe auch:
 William Montgomery House